Thomas Amory (1691?–1788) – irlandzki pisarz
 Thomas Amory (1701–1774) – angielski pisarz i nauczyciel 
 Thomas C. Amory (1812–1889) – amerykański poeta i prozaik
 Thomas J.C. Amory (1828–1864) – amerykański generał